Der Opel Mokka ist ein Kompakt-SUV des Rüsselsheimer Automobilherstellers Opel. In den meisten europäischen Ländern ist das Fahrzeug unter dem Namen Opel Mokka erhältlich. Im Vereinigten Königreich wird das SUV als Vauxhall Mokka verkauft.

2012 kam der Mokka A auf Basis der Gamma-II-Plattform von GM Korea in den Handel. Die technische Basis teilt er sich mit der ersten Generation des Buick Encore und dem Chevrolet Trax. Der Opel Mokka B wurde im Juni 2020 vorgestellt und kam Anfang 2021 in den Handel. Er baut auf der Common Modular Platform des PSA-Konzerns auf und ist auch als batterieelektrisch angetriebener Opel Mokka-e erhältlich.

Ausführliche Informationen zu den Baureihen sind in den zugehörigen Einzelartikeln beschrieben.

Die Baureihen im Überblick

Zulassungszahlen in Deutschland 
In Deutschland wurden zwischen 2012 und 2022 insgesamt 244.915 Opel Mokka neu zugelassen. Davon waren 19.606 batterieelektrisch angetrieben. Mit 35.631 Einheiten war 2017 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks 

 Offizielle Website des Opel Mokka

Einzelnachweise 

Mokka